Existen varios edificios en España, con el nombre de la compañía de seguros La Adriática:

 Edificio La Adriática; en Alicante
 Edificio La Adriática; en Madrid
 Edificio La Adriática; en Sevilla
 Edificio La Adriática; en Zaragoza